

Miejscowości w Polsce 
 Dunajek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap
 Dunajek – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap. Przed 2016 w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie
 Dunajek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Świętajno

Inne 
 Dunajek – jedna z nazwa jeziora Chełchy w woj. warmińsko-mazurskim